Alex Ozerov – attore russo naturalizzato canadese
Jurij Nikolaevič Ozerov – regista e sceneggiatore sovietico
Jurij Ozerov – cestista sovietico
Vladislav Aleksandrovič Ozerov – drammaturgo russo
Vladislav Ozerov – calciatore russo